Kostanjevica kan verwijzen naar de volgende plaatsen of gemeenten in Slovenië:

 Kostanjevica (Šentrupert) - plaats
 Kostanjevica na Krki (plaats) - plaats in onderstaande gemeente
 Kostanjevica na Krki (gemeente) - gemeente
 Kostanjevica na Krasu - plaats, deel van onderstaande gemeente
 Miren-Kostanjevica - gemeente